Актюбинский округ — административно-территориальная единица Казакской АССР, существовавшая в 1928—1930 годах.

Актюбинский округ был образован 17 января 1928 года из части Актюбинской губернии. Центром округа был назначен город Актюбинск. Округ был разделён на 14 районов:

 Ак-Булакский район. Центр — посёлок при станции Ак-Булак
 Актюбинский район. Центр — культпункт Куагачты
 Аккемирский район. Центр — посёлок при станции Джурун
 Илекский район. Центр — посёлок при станции Яйсан
 Иргизский район. Центр — посёлок Иргиз
 Карабутакский район. Центр — культпункт на урочище Курпе
 Магаджановский район. Центр — посёлок при станции Тамды
 Мартукский район. Центр — посёлок при станции Мартук
 Новороссийский район. Центр — посёлок Новороссийский
 Ново-Алексеевский район. Центр — посёлок Ново-Алексеевский
 Темирский район. Центр — город Темир
 Хобдинский район. Центр — посёлок Ново-Алексеевский
 Челкарский район. Центр — город Челкар
 Чиликский район. Центр — посёлок Чилик

23 июня 1928 Чиликский район был переименован в Чингирлауский район.

10 апреля 1929 в состав Актюбинского округа из упразднённого Адаевского округа были переданы Алты-Карасуйский район с центром в культпункте на урочище Алты-Карасу, Табынский район с центром в урочище Кок-Мечеть и Уильский район с центром в посёлке Уил.

17 декабря 1930 года округ, как и все остальные округа Казакской АССР, был упразднён, его районы укрупнены и переданы в прямое подчинение республиканским властям.

Литература 

Округа Казакской АССР
Исторические области Казахстана